Velden ist der Name folgender Orte:

Städte, Gemeinden:
 Velden (Pegnitz), Stadt im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Velden (Vils), Markt im Landkreis Landshut, Bayern
 Velden am Wörther See,  Marktgemeinde im Bezirk Villach-Land, Österreich
Ortsteile:
 Velden (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Velden (Gemeinde Mühlen), Ortsteil von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark
 Velden (Venlo), Ortsteil der Stadt Venlo, Provinz Limburg, Niederlande
 Vrba (Slowenien), Ortsteil von Scheraunitz

Velden oder van der Velden ist der Familienname von:
 Aspert von Velden († 893), achter Bischof von Regensburg
 Dax van de Velden (* 1992), niederländischer Eishockeyspieler
 Arie van der Velden (1881–1967), niederländischer Segler
 Johannes Joseph van der Velden (1891–1954), Bischof von Aachen
 Nick van der Velden (* 1981), niederländischer Fußballspieler
 Niek van der Velden (* 2000), niederländischer Snowboarder
 Petrus van der Velden (1837–1913), niederländischer Maler und Lithograf
 Reinhard von den Velden (1880–1941), deutscher Internist

Siehe auch:
 Felden
 Velten (Begriffsklärung)
 Van de Velde